-{Eotetrapodiformes}- je klada of sarkopterigijskih riba uključujući tetrapode (četvoroudne kičmenjaka) i druge neposredne pretke, dve grupe matičnih tetrapoda nazvanih tristihopteridi i elpistostegalidi. Eotetrapodiformes je deo veće klase Tetrapodomorpha, ali isključuje najbazalnije tetrapodomorfe, kao što su osteolepiforme.

Kladogram prema Svarcu, 2012:

Reference